«Барьер» () — американский приключенческий фильм Джорджа У. Хилла 1926 года. Сценарий написан на основе одноимённого романа Рекса Бича.

Сюжет 
Спустя годы после спасения кладовщиком Гейлом своей подопечной Ниши от Беннетта, её отца морского капитана, он возвращается, чтобы найти свою дочь — и отомстить.

В ролях 
 Норман Керри — Мид Баррелл
 Генри Вольтхолл — Гейл Гейлорд
 Лайонел Берримор — Старк Беннетт
 Марселин Дэй — Ниша
 Джордж Купер — сержант Мерфи
 Берт Вудрафф — Крик Ли
 Неол Мэй — Аллу
 Марио Карилло — Полеон
 Пэт Хермон — первый помощник
 Шеннон Дэй — мать Ниши

Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Джорджа Хилла
Фильмы США 1926 года